LoW Entertainment est un collectif de compositeurs constitué de Alexandre Lier, Sylvain Ohrel et Nicolas Weil.

Biographie 

LoW Ent. (Prononcer love) est un collectif de trois compositeurs  -Alexandre LIER, Nicolas WEIL, et Sylvain OHREL  fondé en 1998 et orienté vers la musique à l'image. Alexandre Lier est diplômé du Musical departement de la  Howard University (Washington) , ancien élève de la New School of New York section piano jazz, Sylvain Ohrel est diplômé de l'IEP Paris et l'ESSEC, ancien élève des Conservatoires Nationaux de Région (Papeete, Angers, Amiens), Nicolas Weil est diplômé d'anthropologie et musicologie de l'université Paris VII  Ils ont composé notamment les bandes-originales de  Médecin de Campagne réalisé par Thomas Lilit, West Coast réalisé par Benjamin Weill, Party Girl (caméra d'Or du festival de Cannes 2014- réalisation Claire Burger/Marie Amachoukeli/ Samuel Theis), Hippocrate (Valois d'Or du festival d'Angoulême 2014 -réalisation Thomas Lilti ), La stratégie de la poussette (réalisation Clément Michel), Comme t'y es belle! (réalisation Lisa Azuelos) ou la série Canal plus HARD (réalisation Cathy Verney).

Leur approche de groupe tranche avec la figure solitaire traditionnelle du compositeur de musique de film. Elle les amène à brasser les influences personnelles et repose sur une dynamique critique envisagée à la fois comme une méthode de travail et une source d'inspiration. 

Ils défendent une musique qui mêle instruments électrifiés, synthétiseurs vintages et orchestration traditionnelle pour offrir une couleur musicale  qui mâtine les références à la pop orchestrale française des années 60 et 70 (Serge Gainsbourg, Jean-Claude Vannier, François de Roubaix) aux sonorités plus contemporaines de la scène actuelle  (Gonzales, Air, Sébastien Tellier).Ils ont écrit et produit les arrangements du documentaire musical Chante ton bac d'abord (FIPA d'or 2014) et participé aux bandes-son de Tristesse Club et Pourquoi tu pleures ?.

Filmographie 

 2020 : Slalom de Charlène Favier
 2019 : Mental de Slimane-Baptiste Berhoun
 2018 : Premières Vacances de Patrick Cassir
 2018 : Vernon Subutex de Cathy Verney
 2018 : Hippocrate de Thomas Lilti
 2018 : Première Année de Thomas Lilti
 2018 : Photo de famille de Cécilia Rouaud
 2017 : Loue-moi ! de Coline Assous et Virginie Schwartz
 2016 : West Coast de Benjamin Weil
 2016 : Médecin de campagne de Thomas Lilti
 2014 : Hippocrate de Thomas Lilti
 2014 : Party Girl de Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis
 2013 : La Stratégie de la poussette de Clément Michel
 2008 - 2015 : Hard
 2006 : Comme t'y es belle de Lisa Azuelos

Liens externes 
 
 
 
 

Groupe musical français des années 2000
Groupe musical français des années 2010
Collectif musical
Compositeur français de musique de film